Сластиха — название нескольких населённых пунктов:
 Сластиха — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Сластиха — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.